El término Hemos dicho basta puede referirse a:

 Hemos dicho basta, nombre alternativo del álbum Tiemponuevo de la banda homónima, lanzado en 1970.
 Hemos dicho basta, canción y lado A de un sencillo de la misma banda.